Johann Pock ist der Name folgender Personen:

* Johann Pock (Theologe) (* 1965), österreichischer Theologe
 Johann Jacob Pock (1604–1651), deutscher Steinmetz und Bildhauer